Stora Korpskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Korpskär (Kökar, Åland), 
 Stora Korpskär, Korpo, Åboland,

Se även
Korpskär
Lilla Korpskär

Robotskapade Finlandförgreningar